Pizzolo ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriella Pizzolo (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Nicolò Pizzolo (1420/21–1453), italienischer Maler